La route départementale 83, ou RD 83, ou D 83, est située :
 dans le département de la Charente, elle relie Saint-Laurent-de-Cognac à Cognac, dans le prolongement de la RD 24 de la Charente-Maritime ;
 dans le département de la Corse-du-Sud, elle relie Santa-Maria-Siché à Cozzano, reprenant l'ancienne RN 850, déclassée en 1972 ;
 dans le département du Haut-Rhin, elle relie la limite du Bas-Rhin à l'A35 sortie 18 et l'A35 sortie 23 à l'A36 sortie 15, reprenant les anciennes RN 83 et RN 466, déclassées en 2006 ;
 dans le département de l'Essonne, elle relie Baulne à Saint-Germain-sur-École.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de Corse-du-Sud
 Routes du Haut-Rhin
 Routes de l'Essonne

083